Wattenheim steht für:

 Wattenheim, eine Ortsgemeinde im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz
 Wattenheim (Biblis), Ortsteil der Gemeinde Biblis in Hessen

Wattenheim ist der Name folgender Personen:

 Heilmann von Wattenheim (~1345–1411), deutscher Priester, Stiftsdekan und Legat